Moma désigne notamment :
 La Moma, un personnage féminin qui représente la Vertu dans une danse homonyme de la Fête-Dieu en Valence (Espagne) ;
 MoMA, abréviation du Museum of Modern Art de New York ;
 MOMA, Montpellier management, école de management française, composante de l'Université de Montpellier ;
 Le moma, une langue de la province de Sulawesi central dans l'île indonésienne de Célèbes ;
 , un genre de lépidoptères de la famille des  ;
 Toponymes :
 La Moma, un cours d'eau de Sibérie orientale, en Russie.
 Le parc naturel de Moma, un parc naturel situé dans la partie supérieure du bassin de la rivière Moma.
 Les Monts de la Moma, une chaîne de montagne de Sibérie orientale culminant à plus de .

Homonymie de toponyme